AllHerLuv est un site internet pornographique dédié exclusivement à la production de films pornographiques lesbien créer par la réalisatrice/productrice MissaX.

Histoire 
Déjà propriétaire du site MissaX.com qui a comme particularité de mettre en scène des histoires érotique tabou, MissaX, productrice et réalisatrice, décide d’adapter ce concept d’histoires taboues au genre exclusivement lesbien. C’est sous cette impulsion que le site a été lancée en novembre 2017 . Le site a remporté le prix du meilleur site pornographique lesbien aux XBIZ Awards 2020.

Réalisateurs/scénaristes 
Le site a comme particularité de donner l’opportunité à certaines actrices de l’industrie d’endosser la cape de réalisateur/scénariste.  Whitney Wright, Serena Blair , Kristen Scott ou encore Joanna Angel se sont illustrer dans cet exercice.

Nominations et récompenses

Nominations par années 
(Note: Les nominations ci-dessous sont associées aux films en question) :

2019 :

XBIZ Awards:
 Kristen Scott : Best Actress - All-Girl Release (Meilleure Actrice dans une sortie Lesbienne)
 Kristen Scott : Best Sex Scene - All-Girl (Meilleure Scène Lesbienne)

2020 :

AVN Awards:
 Best Featurette (Meilleur Court-métrage)
 Avi Love & Lacy Lennon : Best Girl/Girl Sex Scene (Meilleure Scène Lesbienne)
 Will Pounder : Best Non-Sex Performance (Meilleur Figurant)

XBIZ Awards:
 Avi Love : Best Actress - All-Girl (Meilleure Actrice Lesbienne)
 Avi Love & Anna Foxxx : Best Girl/Girl Sex Scene (Meilleure Scène Lesbienne)
 Will Pounder : Best Non-Sex Performance (Meilleur Figurant)

AVN Awards:
 Best All-Girl Narrative Production (Meilleure Production Narrative Lesbien)

XBIZ Awards:
 All-Girl Feature Of The Year (Court-métrage lesbien de l'année)
 Cadence Lux : Best Actress - All-Girl (Meilleure Actrice lesbienne)
 Best Screeplay (Meilleur Scénario)
 Best Cinematography (Meilleure Cinématographie)
 Best Editing (Meilleur Montage)

2021 :

AVN Awards 
 Grand Reel (Grande bobine)
 Whitney Wright : Best Directing - Drama (Meilleure Réalisatrice pour un film dramatique)
 Whitney Wright : Best Screenplay - Drama (Meilleur Scénario pour un film dramatique)
 Joanna Angel : Best Supporting Actress (Meilleure Actrice dans un second rôle)
 Daisy Taylor : Best Supporting Actress (Meilleure Actrice dans un second rôle
 London River : Best Non-Sex Performance (Meilleur figurant)
 Cadence Lux & Kira Noir : Best Girl/Girl Scene (Meilleure Scène Lesbienne)
 Cadence Lux & Daisy Taylor : Best Girl/Girl Scene (Meilleure Scène Lesbienne)
 Angela White : Best Actress Featurette (Meilleure Actrice dans un court-métrage)
 Best Editing (Meilleur Montage)
 Best Art Direction (Meilleure Direction Artistique)

XBIZ Awards
 Feature Movie Of The Year (Long métrage de l'année)
 All-Girl Movie Of The Year (Film Lesbien de l'année)
 Cadence Lux : Best Acting Lead (Meilleur Rôle Principale)
 Joanna Angel : Best Acting Supporting (Meilleur second rôle)
 Scarlette Sage & Serena Blair : Best Sex Scene All-Girl (Meilleure scène lesbienne)
 Whitney Wright : Best Screenplay (Meilleur Scénario)

AVN Awards :
 Best All-Girl Movie (Meilleur Film Lesbien)
 Cadence Lux : Best Leading Actress (Meilleure actrice principale)
 Whitney Wright : Best Supporting Actress (Meilleure actrice dans un second rôle)
 Vera King : Best Non-Sex Performance (Meilleur Figurant)

XBIZ Awards :
 Feature Movie Of The Year (Long métrage de l'année)
 All-Girl Movie Of The Year (Film Lesbien de l'année)
 Whitney Wright : Best Supporting Actress (Meilleure Actrice dans un second rôle)

AVN Awards :
 Evelyn Claire : Best Actress Featurette (Meilleure Actrice dans un court-métrage)
 Evelyn Claire & Aidra Fox : Best Girl/Girl Sex Scene (Meilleure scène lesbienne)
 Best Featurette (Meilleure Court-métrage)

2022 :

XBIZ Awards :
 All-Girl Site Of The Year

AVN Awards :
 Melody Marks : Best Actress Featurette (Meilleure actrice dans un court-métrage)

AVN Awards :
 Evelyn Claire & Scarlit Scandal : Best Girl/Girl Sex Scene (Meilleure scène de sexe lesbien)

AVN Awards :
 Kenna James, Violet Starr & April O'Neil : Best Lesbian Group Sex Scene (Meilleure scène de groupe lesbien)

AVN Awards :
 Best Lesbian Movie or Limited Series (Meilleure film ou série lesbienne)
 Best Screenplay (Meilleur Scénario)
 Scarlett Sage : Best Supporting Actress (Meilleure actrice dans un second rôle)

XBIZ Awards :
 All-Girl Movie Of The Year (Film Lesbien de l'Année)
 Scarlett Sage : Best Supporting Actress (Meilleure actrice dans un second rôle)
 Kenna James, Scarlett Sage & Scarlit Scandal : Best Sex Scene - All-Girl (Meilleure scène de sexe lesbien)

 All-Girl Movie Of The Year (Film Lesbien de l'Année)

 Charlotte Cross & Serene Siren : Best Sex Scene - All-Girl (Meilleure scène de sexe lesbien)

AVN Awards :
 Film de l’année
 Helena Locke : Meilleure actrice dans un second rôle
 Charlotte Stokely : Meilleure actrice dans un second rôle

2023 :

AVN Awards
 Charlotte Stokely :(Best Leading Actress) Meilleure Actrice Principale 

XBIZ Awards
 Film Lesbien de l’Année

XBIZ Awards
 Film Lesbien de l’Année
 Olive Glass et Ariel X : Meilleure scène de sexe - Lesbien 

XBIZ Award
 Penny Barber et Sinn Sage : Meilleure scène de sexe - Lesbien

AVN Awards
 Best All-Female Movie or Limited Series (Meilleur Film Lesbien ou Série Limitée)

AVN Awards
 Penny Barber et Liz Jordan : Best Female/Female sex scene (Meilleure Scène de sexe Lesbien)

Récompenses 
2020 :

 XBIZ Award du meilleur site web lesbien de l'année (All-Girl Web Site Of The Year)

2021 :

 AVN Award de la meilleure actrice dans un court-métrage (Best Actress Featurette) pour Angela White pour Seasons.

2022 :

AVN Awards :
 Kenna James : Meilleure actrice principale

Actrices produites 
Ci-dessous, la liste des actrices ayant tourné pour AllHerLuv (vérifiable ici) :

Références

Articles connexes 

 Lesbianisme
 Sexualité féminine
 Femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes
 Pornographie lesbienne
 Girlsway ,Girlfriends Films, Girl Candy Films, Sweetheart Video, Triangle Films et Filly Films sont des sociétés qui produisent également uniquement des films pornographiques lesbiens.
 Liste des studios produisant des films pornographiques
 Tribadisme
 Kamasutra lesbien
 Pratiques sexuelles lesbiennes

Liens externes 

 

Société de production de films pornographiques ayant son siège aux États-Unis
Société de production de films pornographiques lesbiens